Тру́бина — женская форма русской фамилии  и название деревень в Свердловской области России.

 Известные носительницы 
 Трубина, Марфа Дмитриевна (1888—1956) — чувашская детская писательница, поэтесса, заслуженная учительница РСФСР и Чувашской республики.

Деревни 
 Трубина — деревня в Ирбитском районе Свердловской области.
 Трубина — деревня в Пышминском районе Свердловской области. См. также